Großsteingräber bei Karow steht für:

 Großsteingräber bei Karow (Bergen auf Rügen), Großsteingräber bei Karow, Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Karow (Plau am See), Großsteingräber bei Karow, Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern